Пакистан впервые принял участие в Олимпийских играх в 1948 году. С тех пор Пакистан участвовал во всех летних Олимпийских играх, кроме Олимпийских игр 1980 года. В 1980 году Пакистан поддержал бойкот Олимпийских игр, предложенный США. Также Пакистан принял участие в зимних Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов.

По состоянию на 2009 год, пакистанские спортсмены завоевали в общей сложности десять медалей, из которых восемь получила национальная команда Пакистана по хоккею на траве. 

Национальный Олимпийский комитет Пакистана был основан в 1948 году.

Медалисты

Таблицы медалей

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

См. также 
Пакистан
Олимпийские игры
Олимпийское движение и политический протест
 Список знаменосцев Пакистана на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Пакистан на официальном сайте Олимпийского движения